Il doppio del torneo di tennis Tunis Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ivan Dodig e Frank Moser che hanno battuto in finale Jasper Smit e Martijn van Haasteren 4-6, 7-5, [11-9].

Teste di serie 

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (finale)
 Ivan Dodig /  Frank Moser (Campioni)

 Jérémy Chardy /  David Guez (primo turno)
 Stefano Galvani /  Francesco Piccari (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tunis Challenger 2007